My Favorite Things puede referirse a:
 "My Favorite Things" (canción), del musical The Sound of Music
 My Favorite Things (álbum), de John Coltrane, o el título de la pista